Miiko (美以子 ou 美位子) est un prénom féminin japonais et masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Miiko Albornoz (né en 1990), joueur suédo-chilien de football
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (森田 美位子, née en 1987), actrice japonaise
Miiko Taka ((高 美以子, née en 1925), actrice américaine

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom japonais